Восьмой чемпионат СССР по футболу был разыгран с 20 апреля по 27 октября 1946 года. Победителем стал московский ЦДКА (первый чемпионский титул). 

Будущий чемпион в первом круге не проиграл ни одного матча при одной ничье. ЦДКА был сильно ослаблен после игры с киевским «Динамо» — травмы получили Григорий Федотов и Всеволод Бобров, забивший в восьми встречах восемь мячей.  

В ходе чемпионата «Динамо» Тбилиси был установлен рекорд союзных чемпионатов, не превзойденный в будущем ни одной из команд, по количеству побед со старта сезона — 8. Киевское «Динамо» было оставлено в группе сильнейших, несмотря на то, что заняло по итогам чемпионата последнее место.

Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Александр Пономарёв («Торпедо» (М)) — 18 голов в 21 матче.

 Команда «Динамо» (Киев) оставлена в первой группе.

Потуровая таблица

Матчи

Примечания

Ссылки 
 На www.klisf.info
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1946
1946